Druga nogometna liga FBiH u sezoni 2001./02. je predstavljala treći stupanj nogometne lige na području Federacije BiH.

Centar

Centar 1 

 Izvori:  
 ''70 godina NK "Sloga"

Poveznice

Izvori 
  

2001-02
 F 2